Gay kan syfta på:

 Gay – sexuell attraktion eller kärlek till en person av samma kön, se homosexuell
 Gay Games – ett sportevenemang för HBTQ-personer
 Gay–straight alliance – en studentorganisation, huvudsakligen vid nordamerikanska high school och universitet
 Gaydar – en påstådd intuitiv förmåga att avgöra om en person är homo-, bi-, trans- eller heterosexuell
 Gaygalan – ett årligt evenemang arrangerat av tidningen QX
 Gayturism – typ av turism inriktad på homosexuella, bisexuella och transpersoner
 Enola Gay – flygplan som fällde den första atombomben som användes i krig

Personer med efternamnet Gay
 Delphine Gay (1804–1855), fransk författare
 Désirée Gay (1810–1891), fransk socialist och feminist
 Dyana Gaye (född 1975), fransk filmskapare
 Edward James Gay, flera personer
 Edward James Gay (1816–1889), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Louisiana
 Edward James Gay (1878–1952) amerikansk politiker, demokrat, senator för Louisiana
 Emma Jane Gay (1830–1919), amerikansk fotograf
 Git Gay (1921–2007), svensk skådespelare och sångerska
 Jacques Étienne Gay (1786–1864), schweizisk-fransk botanist
 Jan Gay (1902–1960), amerikansk journalist och författare
 John Gay (1685–1732), engelsk författare
 Louis Joseph Gay-Lussac (1778–1850), fransk kemist och fysiker
 Mabel Gay (född 1983), kubansk trestegshoppare
 Maria Gay (1879–1943), spansk operasångerska, sopran
 Marvin Gaye (1939–1984), amerikansk sångare
 Nikolaj Ge (1831–1894), rysk målare
 Noel Gay (1898–1954), brittisk kompositör och sångtextförfattare
 Richard Gay (född 1971), fransk ffreestyleåkare
 Roxane Gay (född 1974), amerikansk feministisk författare
 Sophie Gay (1776–1852), fransk författare
 Tyson Gay (född 1982), friidrottare

Personer med förnamnet Gay
 Gay Brewer (1932–2007), amerikansk golfspelare
 Gay Talese (född 1932), amerikansk författare och journalist

Geografi
 Gay, Armenien, ort i Armenien

Efternamnsförgreningssidor
Efternamn
Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn